Stettbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Stettbacher (1888–1961), Schweizer Sprengstofftechniker und Mitredaktor der Schweizerischen Chemiker Zeitung
 J. Konrad Stettbacher (1930–2016), Schweizer Autor